Die Engie Open de Limoges 2017 waren ein Tennisturnier der Damen in Limoges. Das Hartplatzturnier der WTA Challenger Series 2017 fand vom 6. bis 12. November 2017 statt.

Titelverteidigerinnen waren Jekaterina Alexandrowa im Einzel und die Paarung Elise Mertens/Mandy Minella im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Engie Open de Limoges 2017 fand vom 4. bis 5. November 2017 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Challenger Series 2017
Tennisturnier in Limoges